Werner von Habsburg bezeichnet folgende Personen:

 Werner I. von Habsburg (zwischen 975 und 980–1028), Bischof von Straßburg
 Werner I. (Habsburg) (1030–1096), Graf auf der Habsburg 
 Werner II. (Habsburg) († 1167), Graf von Habsburg